Numele Eisenstein se poate referi la:
 Gotthold Eisenstein (1823 - 1852), matematician german
 Serghei Mihailovici Eisenstein (1898 - 1948), cineast rus
 Mihail Osipovici Eisenstein (1867 - 1921), inginer și arhitect rus
 Elizabeth Eisenstein (n. 1923), scriitoare și istoric americană
 Paul Eisenstein (1923 - 2004), filozof american
 Bayerisch Eisenstein, localitate din Germania
 Criteriul Eisenstein, noțiune din algebră
 20174 Eisenstein, asteroid din Sistemul Solar.

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești